Иоанн Креститель — согласно Евангелиям: ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии. Также может означать:

Произведения искусства 
 Иоанн Креститель — изображён минимум на восьми картинах Караваджо.
 Иоанн Креститель — картина, принадлежащая кисти представителя итальянского Возрождения Леонардо да Винчи. 
 Иоанн Креститель — утраченная мраморная статуя Иоанна Крестителя, созданная Микеланджело около 1495—96 годов.

Корабли 
 Иоанн Креститель — другое название парусного линейного корабля русского флота «Чесма», спущенного на воду в 1770 году.
 Иоанн Креститель — парусный линейный корабль русского флота, спущенный на воду в 1783 году.

См. также 
 Иоанн Предтеча (значения)